Millery (Côte-d'Or)
Millery (Meurthe-et-Moselle)
Millery (Ródano)

Desambiguações de topônimos